Belice kan syfta på:

Geografi

Belize 

 Belize, självständig stat, 
 Belize City (distriktshuvudort i Belize),

Italien 

 Fiume Belice, vattendrag, Sicilien,

Kroatien 

 Bilice, ort, Slavonien,